Боатрон може да се односи на:

 Боатрон (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Боатрон (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна